Tortoni bezeichnet

 Ein Café in Buenos Aires, siehe Café Tortoni
 Ein Café-Restaurant in Paris, siehe Tortoni (Paris)
 Ein Gemälde von Édouard Manet siehe Chez Tortoni